Marie-Clémentine d'Autriche peut désigner :
Marie-Clémentine d'Autriche (1777 - 1801)
Marie-Clémentine de Habsbourg-Lorraine (1798 - 1881)
Homonymie dynastique